Trevor Brown peut désigner :
 Trevor Brown (1959-), peintre anglais ;
 Trevor Brown, (1991-), joueur de baseball américain.